Liberty es el nombre de cuatro pueblos:

 Liberty (condado de Grant, Wisconsin)
 Liberty (condado de Manitowoc, Wisconsin)
 Liberty (condado de Outagamie, Wisconsin)
 Liberty (condado de Vernon, Wisconsin)
O podría referirse a:

 Liberty Grove (Wisconsin)